Abbatangelo – cognome italiano, variante di Abate
 Donato Abbatángelo – calciatore argentino
 Massimo Abbatangelo – politico italiano